King of Fools (álbum) - da banda Delirious?
King of Fools (EP) - da banda Edguy

Desambiguação